Тама́ра Те́йлор (; род. 27 сентября 1970) — канадская актриса, наиболее известная благодаря роли доктора Камиллы Серойен в телесериале «Кости».

Ранние годы 
Тамара Тейлор родилась в Торонто в семье афроканадца и белой матери.

Карьера 
Тейлор начала актёрскую карьеру в конце 1980-х годов. В 2005 году она снялась в двух эпизодах телесериала «Остаться в живых», в котором сыграла роль жены Майкла Доусона (Гарольд Перрино), и появилась в фильме «Миссия „Серенити“». Также она снималась в эпизодах таких сериалов, как «4исла», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел», «3 фунта», «Бухта Доусона» и других.

В 2006—2017 годах Тейлор играла одну из главных ролей в сериале «Кости» — доктора Камиллу Серойен, главу департамента антропологии. С 2021 года она играет роль Анджелы Уитли в сериале «Закон и порядок: Организованная преступность».

Личная жизнь 
Тейлор была замужем за юристом Майлсом Кули в 2007—2012 годах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Канады